Ранг-листа европских рагби клубова је поредак рагби 15 клубова са тла Европе. Установљена је 2008. Бодовање се рачуна на основу резултата рагби клуба у претходне 4 године у европским рагби такмичењима.

Види још 

Куп европских шампиона

Челинџ куп

Европски штит

Референце 

Рагби јунион
Спорт у Европи